Эмдин — еврейская фамилия. Известные носители:

 Эмдин, Владимир Сергеевич (1938—2004) — учёный в области гидрооптики, доктор технических наук, сын С. Я. Эмдина.
 Эмдин, Лев Абрамович (Лейвик Абрамович; 1895—1950) — советский фтизиатр.
 Эмдин, Павел Иосифович (1883—1959) — русский и советский невропатолог и нейрохирург.